Guru
 Guru (raper)
 Guru (film 1980)
 Guru (film 1989)
 Guru (film 1997)
 Guru (film 2003)
 Guru (film 2007)
 Guru (film 2012)
 Guru (film 2016)
 Guru (film 2017)